

Sciences et techniques 
 Le Pigeon de Bolle est une espèce d'oiseaux, de la famille des Columbidae. Son nom est un hommage au naturaliste allemand Carl August Bolle.

Patronyme 

 Alfred Bolle (1887-1959), un peintre suisse ;
 Arnold Bolle (1882-1973), un politicien suisse ;
  (1941-), une actrice allemande ;
 Catherine Bolle (1956-), une plasticienne suisse ;
 Catherine De Bolle (1970-), une policière belge ;
  (1893−1955), un pilote de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
  (1832-1910), un entrepreneur allemand ;
 Carl August Bolle (1821-1909), un naturaliste allemand ;
  (1924-2020), un dessinateur de comics américain ;
 Friedrich Franz August Albrecht Bolle (1905-1999), un botaniste allemand ;
  (1908-1982), un zoologue allemand ;
  (1842-1902), un romancier allemand ;
 Isabel María Josefina Robalino Bolle (1917-2022), une avocate, syndicaliste et femme politique équatorienne ;
 Jacques Bolle (1959-), un champion motocycliste français ;
  (1941-), un économiste allemand ;
 Pierre Bolle (1923-2010), un historien français.

Toponyme 
 Bolle est une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Patronyme germanique
Patronyme hispanique
Patronyme suisse